Хотел „Рубин“ је свечано отпочео рад као највећи и најмодернији хотел у крушевачком крају и околини 25. маја 1975. године. Први гости су били матуранти Гимназије. Величином и комфором утицао је на битно смањење броја посетилаца у свим ресторанима и кафанама у граду. Са својих 9 спратова, 109 соба и четири апартмана, 198 лежајева, заиста није имао конкуренцију у граду.

Историјат 
Имао је значајан број гостију који су изнајмљивали собе, а ресторански део је био сваке вечери пун. У функцији је била главна сала са 300 седишта, са вечерњим музичким програмом од 19 до 23 часа. Хотелски ресторан за ручавање има 120 седишта, посластичарница 60, а хотел и бар салу са 200 седишта у којој су, од 24 до 4 часа наступали мађионичари као и оркестри евергрин музике. На првом спрату налази се банкет сала са 80 седишта. Првих година био је у функцији кружни бар-пулт, бели салон са тридесетак места. За госте који користе собе хотела постојао је заједнички ТВ салон. У периоду лепог времена радиле су све баште. Улазни хол са рецепцијом је веома простран.

Први оркестри који су били ангажовани у хотелу били су музички састави из Београда, оркестар Миће Ристића хармоникаша и солиста Наташа Владетић, а гостује и бивши Крушевљанин Маријан Виталић, саксофониста, као шеф оркестра Косовски божури у Радио-телевизији Приштина.

Тих година Крушевац је важио за познати индустријски центар. Хотел је примао много гостију из тадашње Југославије, али и из света. Сви хотелски капацитети су били у функцији, тако да је у летњем периоду без икаквих застоја могло да буде услужено око хиљаду особа. Хотелски ентеријер је остављао изванредан утисак на госте, кухиња је имала велики избор квалитетно припремљених јела, конобари су својим радом и понашањем задовољавали високе стандарде које је хотел постављао.

Одмах по отварању, у хотелу су почеле да се одржавају забаве: навијача Звезде и Партизана, голубарске, ловачке, занатске, матурске вечери средњошколаца и годишњице матуре старијих матураната, другарске вечери, мање банкет прославе и састанци, модне ревије и народна весеља, а обнављају се и некад чувене забаве са избором цара и мис насеља Марко Орловић из Грштака, које су, уз врхунску музику, трајале до зоре. Своје забаве организује и Друштво угурсуза, баксуза и намћора Добра нарав.

На музичком плану, као гости наступају познати естрадни извођачи, тако да Крушевац са хотелом Рубин стиче углед једног од најбољих и веома пожељних места за гостовање познатих имена са естраде.

Распадом СФРЈ и слабљењем предузећа у граду и захваљујући свим осталим проблемима хотел Рубин је изгубио пређашњи сјај, реноме и госте. Тренутно спада у категорију хотела са две звездице.

На пропагандном проспекту за хотел Рубин пише: „Пословни хотел, који ће задовољити сва ваша очекивања и потребе за врхунском услугом и удобношћу”.

Реконструкција хотела 

Након једне неуспеле продаје, матична компанија Жупа одлази у стечај. Последица тог стечаја је да хотел губи статус хотела и постаје коначиште. Током 2015. године је на лицитацији продат иностраној компанији која објављује планове за реконструкцију као и тендер. На тендеру побеђује пројектни биро -{Bureau Cube Partners}- из Београда. На челу самог пројектног бироа се налази крушевачки архитекта Милан Рашковић. Хотелски комплекс није заштићен, што архитектама даје у потпуности одрешене руке. Пројекат је замишљен као веома модернистички, блиставог сјаја.

Види још 
 Крушевац
 Списак хотела у Србији

Спољашње везе 
 Интернет портал Крушевац - независна страница
 Нови живот старих хотела У Србији
 Хотел Рубин

Галерија

Референце

Литература 
 

Туризам у Србији
Хотели у Србији
Крушевац